Vibilia är ett släkte av kräftdjur. Vibilia ingår i familjen Vibiliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Vibilia